Il fuorilegge (Outside the Law) –  film statunitense del 1920 diretto da Tod Browning
Gli uomini della notte (Outside the Law) –  film statunitense del 1930 diretto da Tod Browning, remake del precedente
Caccia ai falsari (Outside the Law) –  film statunitense del 1956 diretto da Jack Arnold
Oltre la legge (Outside the Law) –  film del 2002 diretto da Jorge Montesi